El perquè de tot plegat (llibre) és un llibre que recull trenta contes de Quim Monzó
 El perquè de tot plegat (pel·lícula) és una pel·lícula de Ventura Pons basada en aquest llibre